Cummins kan som auktorsförkortning betyda:

 George Baker Cummins
 Henry Alfred Cummins

Robotskapade auktorsförkortningar